Abgeschnitten steht für:

 Abgeschnitten (Roman), Roman von Sebastian Fitzek (2012)
 Abgeschnitten (Film), Film von Christian Alvart (2018)
 Abgeschnitten (Klingenwaffe), Fachbegriff aus der Waffenkunde